Monumento alla Libertà – monumento di Riga
 Monumento alla Libertà (Statua di San Giorgio) – monumento di Tbilisi
 Monumento alla Libertà – monumento di Trujillo
 Monumento alla Libertà di Šipka – monumento sul Monte San Nicola, oggi Monte Šipka, in Bulgaria

Pagine correlate 
 Statua della Libertà (disambigua)